Фиджийский хинди или фиджийский хиндустани — язык, распространённый на островах Фиджи среди переселенцев из Индии (индо-фиджийцев), которые в настоящий момент составляют около 37 % населения страны, почти не смешиваясь с коренным населением. Происходит от диалектов авадхи и бходжпури языка хинди, содержит заимствованные слова из других индийских языков, фиджийского и английского языков.

История 
В конце XIX — начале XX века на Фиджи прибыло много индийских «батраков» (законтрактованных рабочих), в основном из регионов Уттар-Прадеш и Бихар. Они говорили на целом ряде местных близкородственных языков и диалектов, среди которых преобладал хинди:

Дети говорили на смешанном языке, слова диалектов взаимно проникали в речь индийских мигрантов.

Позднее прибыло около 15 000 батраков из Южной Индии — в основном носители тамильского, телугу и малаялам. К тому времени фиджийский хинди уже устоялся в качестве «лингва франка» индусов-мигрантов на Фиджи, и новоприбывшим мигрантам из Южной Индии пришлось осваивать этот язык. После того, как батрачество прекратилось, на Фиджи в качестве вольнонаёмных работников прибыли носители языков гуджарати и панджаби. В настоящее время лишь немногие жители Фиджи индийского происхождения говорят на тамильском, телугу и гуджарати — большинство общаются на фиджийском хинди.

Первоначально фиджийский хинди пользовался алфавитом деванагари, но позднее всё большее распространение получает латиница.

Фиджийский хинди также понимают аборигены в районах, где большинство населения составляют индийские мигранты. В результате политических волнений на Фиджи в 1980-х — 1990-х годах, когда столкнулись интересы аборигенов и экономически более влиятельных индийских мигрантов, часть последних переехала за рубеж. Крупные диаспоры носителей языка существуют в Австралии, Новой Зеландии, США и Канаде.

Парадоксом является то, что фиджийский хинди не входит в состав трёх официальных языков Фиджи — вместо него эта роль официально закреплена за хиндустани. Фиджийский хинди не используется в образовании или религиозных церемониях, однако, несмотря на это, распространён широко. На фиджийском хинди пишет ряд писателей.

Фонология 
В основном совпадает с фонологией хинди, однако есть ряд важных отличий. Как в бходжпури, ряде сельских диалектов Бихара или восточного Уттар-Прадеша, согласный «sh» заменён на «s» (напр., saadi вместо shaadi), а «v» заменён на «b» (напр., bides вместо videsh). Имеется также тенденция игнорировать различие между согласными «ph» и «f» (например, fal вместо phal), между «j» и «z» (фидж. хинди jamiin вместо zamiin). Согласный «n» соответствует в фиджийском хинди сразу трём носовым согласным хинди — «ṅ», «ñ» и «ṇ».

Морфология

Глагол

Этимология глагольных форм 
На глагольные формы фиджийского хинди оказали влияние несколько диалектов хинди. Первое и второе лицо глаголов в фиджийском хинди совпадают, грамматический род не различается, грамматическое число различается только в прошедшем времени третьего лица.

Суффиксы первого и второго лица несовершенного вида -taa, -at происходят из авадхи, а суффикс несовершенного вида третьего лица -e из бходжпури.

Суффиксы третьего лица совершенного вида переходных глаголов -is и -in также происходят из авадхи.

Суффикс третьего лица категорического будущего -ii имеется в авадхи и бходжпури.

Влияние урду, широко распространённого в городах Восточной Индии в конце XIX века, проявляется в суффиксе совершенного вида 1 и 2 лиц -aa, а также в суффиксе будущего времени 1 и 2 лиц -ega.

Суффикс императива -o происходит из диалекта магахи, распространённого в районах Гайя и Патна Северной Индии. В то же время, в фиджийском хинди появился собственный вежливый суффикс императива -naa. Суффикс -be из бходжпури используется в эмфатических конструкциях. Ещё один суффикс, -it, происходит из авадхи, но в настоящее время выходит из употребления.

Лексика

Заимствования из фиджийского языка 
Фиджийские индийцы используют ряд заимствований из фиджийского языка, в основном для явлений, отсутствующих в Индии — большинство наименований рыб, местных растений, например, kanade (барабулька (рыба)), kumala (сладкий картофель). Ещё несколько примеров:

Заимствования из английского языка 
Произношение заимствованных английских слов изменилось с адаптацией к местному произношению. Например, hutel соответствует английскому hotel. Значение некоторых слов изменилось: tichaa означает не вообще учителя (англ. teacher), а женщину-учительницу. Некоторые слова образованы в фиджийском хинди из английских корней: например, kantaap означает верхушку тростника (cane-top).

Семантический сдвиг по сравнению с хинди 
Значение многих слов, происходящих из хиндустани, изменилось в фиджийском хинди. Ниже приведены несколько примеров:

Числительные 
Система числительных фиджийского хинди существенно упростилась по сравнению с хинди, где образование ряда числительных нерегулярно.

Для числительных менее 10 используются слова из хинди с лёгким отличием в произношении, а для числительных от 10 до 19 используются английские слова (хотя фиджи-индийцы старшего поколения ещё умеют считать от 10 до 19 на хинди). Слово «два» на стандартном хинди звучит do (दो), а на фиджийском хинди dui (दुइ). «Шесть» на стандартном хинди chhah (छह), а на фиджийском хинди chhe (छे).

Если в хиндустани числительные от 20 до 39 образуются нерегулярно, то в фиджийском хинди метод их образования упрощён: название соответствующего десятка, союз «и» и название числа от 1 до 9.

Примечания

Литература 
 Siegel Jeff, Plantation Languages in Fiji, Australian National University, 1985
 
 
 R. F. , '''', , 1977

Ссылки 

 Fiji Hindi Dictionary
 The first ever novel written in Fiji Hindi
 Fiji Hindi version of the Gospels and Romans
 An expired lease
 Ethnologue — Fiji Hindi
 Adhura Sapna — Movie in Fiji Hindi

Индоарийские языки
Языки Австралии и Океании
Языки Фиджи